The Who, brit rockegyüttes
who, standard Unix parancs
WHO, Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization)
Who (magazin)